Daniele Gangemi est un réalisateur et scénariste de cinéma italien né à Catane, en Sicile, le .

Biographie 
Entre 2002 et 2003, il a écrit, réalisé et produit le court-métrage Alter ego.
Son premier film, Una notte blu cobalto, est interprété par les acteurs Corrado Fortuna, Regina Orioli, Valentina Carnelutti et Alessandro Haber. La musique porte la signature de Giuliano Sangiorgi du groupe Negramaro.

Filmographie

Court métrage 
 2002 : Alter ego

Long métrage 
 2008 : Una notte blu cobalto

Récompenses 
 2009 - "Best Debut" au  Worldfest International Independent Film Festival à Houston, Texas

Liens externes 
 
Fiche du film "Cobalt bleu nuit" sur Cineuropa

Naissance à Catane
Personnalité italienne du XXIe siècle
Réalisateur italien
Scénariste italien de cinéma
Naissance en juin 1980